Ка́мппи:
 Камппи — район города Хельсинки.
 Камппи (комплекс) — многофункциональный комплекс в районе Камппи.
 Камппи (станция метро) — станция Хельсинкского метрополитена.

См. также 
 Часовня тишины Камппи